Die 2. Liga 1955 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von März bis November 1955.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen in die 1. Liga auf, während die letzten drei Vereine in die dritte Liga abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1955
Fußballsaison 1955